Чемпіонат Радянської України з футболу — пропонована назва для позначення чотирьох турнірів за участі найсильніших клубних команд України, які відбулися 1932, 1935 (у рамках республіканської Динаміади), 1941 (окреме змагання) і 1944 (у рамках розіграшу Кубка УРСР) років.

Історична довідка 

Розіграші Всеукраїнської Динаміади 1932 і 1935 років, а також Кубок УРСР 1944-го мали змішану структуру, поєднуючи раунди за системою плей-оф та змагання за коловою моделлю. Ще у 1930-х — 1940-х деякі фахівці футболу (зокрема, І. В. Миронов, найбільше відомий як суддя) висловлювали переконання, що в цих трьох роках були розіграні по два турніри — умовно кажучи, Кубок і чемпіонат республіки.

Документальне підтвердження

Турніри

1932 рік 

 Матчі турніру
 21.06. «Динамо» (Харків) — «Динамо» (Сталіно) — 3:1
 21.06. /Харків/ «Динамо» (Одеса) — «Динамо» (Київ) — 0:1
 22.06. /Харків/ «Динамо» (Сталіно) — «Динамо» (Київ) — 0:2
 22.06. «Динамо» (Харків) — «Динамо» (Одеса) — 1:1
 23.06. /Харків/ «Динамо» (Одеса) — «Динамо» (Сталіно) — 0:1
 24.06. «Динамо» (Харків) — «Динамо» (Київ) — 2:0

 Протокольні дані

1. «Динамо» (Харків), 2. «Динамо» (Київ), 3. «Динамо» (Сталіно), 4. «Динамо» (Одеса) 
 21-24 червня (вівторок — п'ятниця).
 Харків. Стадіон «Динамо» ім. Балицького.
 Судді: Полегенький (Миколаїв), Романенко (Харків).

«Динамо», Харків: Шатохін, Кладько, Фомін К., Фомін М., Фомін Вол. /к/, Привалов, Володимирський, Шпаковський, Міщенко, Губарєв, Лісний. Представник Романенко.

«Динамо», Київ: Ідзковський, Денисов, Свиридовський, Тютчев, Піонтковський /к/, Правовєров, Синиця, Панін, Сердюк, Прокоф'єв, Печений. Інструктор Коген Л.

«Динамо», Сталіно: Ферузо, Заварнов, Навольнєв /к/, Дощечкін, Константиновський, Кринін, Сичов, Шиловський, Наумов, Омельченко, Родін. Інструктор Навольнєв.

«Динамо», Одеса: Глєбов, Трофимов Ф., Кусинський, Артем'єв Є., Табачковський, Фісаренко, Штрауб /к/, Гузєв, Калашников, Артем'єв Т., Артем'єв С. Представник Коген А.

 Голи: Печений-2, Калашников (автогол), Лісний, Шпаковський…

1935 рік 

 Матчі турніру
 24.09. «Динамо» (Київ) — «Динамо» (Сталіно) — 4:1
 25.09. «Динамо» (Дніпропетровськ) — «Динамо» (Харків) — 1:2
 27.09. «Динамо» (Одеса) — «Динамо» (Сталіно) — 1:0
 30.09. «Динамо» (Сталіно) — «Динамо» (Дніпропетровськ) — 1:3
 06.10. «Динамо» (Дніпропетровськ) — «Динамо» (Київ) — 0:0 /анульований/
 12.10. «Динамо» (Київ) — «Динамо» (Харків) — 3:0
 12.10. «Динамо» (Одеса) — «Динамо» (Дніпропетровськ) — 1:1
 18.10. «Динамо» (Дніпропетровськ) — «Динамо» (Київ) — 2:1
 18.10. «Динамо» (Харків) — «Динамо» (Одеса) — 0:0
 22.10. «Динамо» (Сталіно) — «Динамо» (Харків) — 0:1
 24.10. «Динамо» (Київ) — «Динамо» (Одеса) — 6:2

 Протокольні дані

1. «Динамо» (Київ), 2. «Динамо» (Дніпропетровськ), 3. «Динамо» (Харків), 4. «Динамо» (Одеса), 5. «Динамо» (Сталіно) 
 24 вересня — 24 жовтня (вівторок — четвер).
 Дніпропетровськ. Стадіон «Динамо» ім. Менжинського. 60000 глядачів.
 Київ. Стадіон «Динамо» ім. Балицького. 35000 глядачів.
 Одеса. Стадіон ім. 10-річчя комсомолу. 15000 глядачів.
 Сталіно. Стадіон «Динамо» ім. Балицького. 6000 глядачів.
 Харків. Стадіон «Динамо» ім. Балицького. 19000 глядачів.

 Судді: Бланк (Київ), Блях (Київ), Іоселевич (Харків), Космачов (Київ), Кривошеєв ? (Дніпропетровськ), Левитін (Харків), Ордін (Харків), Романенко (Харків), Хейфець (Київ), Ходак (Київ), Чорнобильський (Київ).

«Динамо», Київ: Ідзковський, Поталов, Правовєров, Клименко, Тютчев, Кузьменко І. /к/, Путистін, Гончаренко, Кузьменко Ф., Комаров, Коротких, Махиня, Лучко (загальний склад). Тренер Товаровський.

«Динамо», Дніпропетровськ: Гутарєв, Маховський, Чижов, Алексопольський, Старостін, Андреєв, Гребер, Бородін, Білий, Наумов, Лайко /к/, Поляков, Кривошеєв В., Кривошеєв Л., Корнилов (загальний склад). Тренер Сердюков.

«Динамо», Харків: Москвин, Федорков О., Кирилов, Федорков М., Мойсеєв, Фомін М., Харламов, Фомін Вол., Привалов, Місевра, Іванов Вол., Шпаковський, Якубович, Федорков Ф., Паровишников, Кулішов, Сметанкін, Шварц (загальний склад). Представник Романенко.

«Динамо», Одеса: Трусевич, Волін, Кусинський, Кравченко, Ліфшиць, Табачковський, Калашников, Гичкін, Малхасов, Хейсон, Орєхов, Сосицький, Рябцев (загальний склад). Представник Коген А.

«Динамо», Сталіно: Раздорожнюк, Закуцький М., Бойченко, Тяжелов, Шкуров, Козлов, Константиновський, Кринін, Сичов, Манов Ф., Манов С., Манов В., Балаба, Терентьєв Б., Закуцький І., Яковлєв, Пащенко, Гречановський (загальний склад). Тренер Навольнєв.

 Голи: Корнилов-5, Коротких-4, Кузьменко І.-4, Махиня-4, Лайко-2, Шпаковський-2, Балаба, Гончаренко, Калашников, Комаров, Ліфшиць, Малхасов, Орєхов, Привалов…
 Нереалізовані пенальті: Кузьменко І., Кусинський, Махиня, Паровишников…
 Вилучення: Кирилов, Комаров, Корнилов, Привалов.

1944 рік 

 Матчі турніру
 08.10. «Динамо» (Київ) — «Динамо» (Одеса) — 2:0
 …10. /Київ/ «Стахановець» (Сталіно) — «Локомотив» (Харків) — 2:2
 11.10. «Динамо» (Київ) — «Локомотив» (Харків) — 1:0
 …10. /Київ/ «Динамо» (Одеса) — «Стахановець» (Сталіно) — 1:0
 14.10. «Динамо» (Київ) — «Стахановець» (Сталіно) — 1:0
 15.10. /Київ/ «Локомотив» (Харків) — «Динамо» (Одеса) — 2:0

 Протокольні дані

1. «Динамо» (Київ), 2. «Локомотив» (Харків), 3. «Динамо» (Одеса), 4. «Стахановець» (Сталіно) 
 8-15 жовтня (неділя — неділя).
 Київ. Стадіони: «Динамо», Республіканський ім. Хрущова.

«Динамо», Київ: Ідзковський, Махиня /к/, Сухарєв, Балакін В., Хижников, Васильєв Д., Балакін М., Корчевський, Сєров, Калач, Віньковатий. Тренер Махиня.

«Локомотив», Харків: Скороход, Безрук, Балацький, Іванов Вол. /к/, Головін, Усиков, Орлов, Гуркін, Худяков, Горохов, Пуценко. Тренер Бем.

«Динамо», Одеса: Близинський, Медун, Кузнєцов І., Богинський, Брагін /к/, Бесєдін, Калашников, Орєхов, Борисевич, Фомін А., Кудименко. Тренер Фомін А.

«Стахановець», Сталіно: Королевич, Ансимов, Кузнєцов М. /к/, Бикезін, Шпиньов, Манов С., Брюшин, Ливенцев, Жуков, Анисифоров, Ніколаєв. Тренер Кузнєцов М.: Голи: Віньковатий-3, Ансимов (автогол)…
 Нереалізовані пенальті: Віньковатий, Кузнєцов М., Пуценко.

Весняний чемпіонат Радянської України з футболу 1941 року 

У березні-квітні 1941 року в Одесі відбувся чемпіонат Української РСР, організований республіканським Комітетом фізкультури та спорту. Його учасниками стали «Спартак» (Одеса), «Спартак» (Харків), «Динамо» (Київ). Усі три команди проводили тренувальні збори в Південній Пальмірі. Ймовірно, якби інші українські клуби перебували на той момент в Одесі, список учасників змагання був би ширший "Стахановець" до Одеси не приїхав..

Документальне підтвердження 

 Матчі турніру

«Спартак» (Одеса) — «Динамо» (Київ) — 1:0 
 31 березня (понеділок).
 Одеса. Стадіон Центрального парку культури та відпочинку ім. Шевченка.

«Спартак», Одеса: Сокальський, Хижников, Хейсон, Брагін, Ліфшиць /к/, Тимаков, Доскалов, Орєхов, Борисевич, Васін, Шацький. Тренер Ходотов.

«Динамо», Київ: Трусевич, Махиня, Клименко, Садовський А., Глазков, Афанасьєв, Шиловський, Скоцень, Шегоцький /к/, Матіас, Віньковатий. Тренер Бутусов.

 Гол: 1:0 Шацький.

«Динамо» (Київ) — «Спартак» (Харків) — 2:2 
 2 квітня (середа).
 Одеса. Стадіон Центрального парку культури та відпочинку ім. Шевченка.

«Динамо», Київ: Трусевич, Махиня, Клименко, Садовський А., Глазков, Афанасьєв, Шиловський, Скоцень, Шегоцький /к/, Матіас, Віньковатий. Тренер Бутусов.

«Спартак», Харків: Маховський, Шевцов, Іванов Вас., Рогозянський /к/, Іщенко, Головін, Гусаров, Гуркін, Грабарєв, Матвеєв, Нінуа. Тренер Кротов.

 Голи: Скоцень-2 — Гусаров-2.

«Спартак» (Одеса) — «Спартак» (Харків) — 1:1 
 4 квітня (п'ятниця).
 Одеса. Стадіон Центрального парку культури та відпочинку ім. Шевченка.

«Спартак», Одеса: Сокальський, Хижников, Хейсон, Брагін, Ліфшиць /к/, Тимаков, Доскалов, Орєхов, Борисевич, Васін, Шацький. Тренер Ходотов.

«Спартак», Харків: Маховський, Шевцов, Іванов Вас., Рогозянський /к/, Іщенко, Головін, Гусаров, Гуркін, Грабарєв, Матвеєв, Нінуа. Тренер Кротов.

 Голи: Борисевич — Гуркін.

Цікавий факт 

У газеті «Фізкультурник Одещини» від 13 квітня 1941-го (№ 14, с. 3) є невелика замітка про те, що команді одеського «Спартака» вручено приз за виграш весняної першості України. Публікація містить фото нагороди — вона ідентична тій, що вручалась у 1932, 1935 і 1944 роках.

Див. також 
 Чемпіонат УРСР з футболу
 Мистецтво ЗУЗ
 Всеукраїнська Чаша
 Кубок Радянської України з футболу
 Кубок УРСР з футболу
 Суперкубок УРСР з футболу
 Динаміада УСРР з футболу

Джерела 
 Газета «Український футбол» за 10 лютого 2009 року, № 18, с. 6-7
 Газета «Український футбол» за 19 лютого 2009 року, № 24, с. 4
 Газета «Український футбол» за 25 лютого 2009 року, № 27, с. 6
 Газета «Український футбол» за 31 березня 2009 року, № 45, с. 6-7
 Газета «Український футбол» за 19 квітня 2013 року, № 32, с. 4-5
 Газета «Український футбол» за 29 травня 2013 року, № 45-46, с. 6
 Газета «Український футбол» за 11 червня 2013 року, № 50, с. 8
 Газета «Український футбол» за 17 грудня 2013 року, № 103, с. 5
 Газета «Український футбол» за 20 грудня 2013 року, № 104, с. 5
 Газета «Молодь України» за 25 грудня 2013 року, спецвипуск, с. 4-5
 Газета «Український футбол» за 10 жовтня 2017 року, № 77-78, с. 4-5
 Газета «Український футбол» за 18 жовтня 2017 року, № 79-80, с. 5
 Газета «Український футбол» за 7 листопада 2017 року, № 85-86, с. 6
 Газета «Копійка» (Біла Церква) за 14.02.2018, № 6, с. 13

Посилання 
 Інфоормація в Бюлетені ФФУ 1969 року 
 Раритетні футбольні документи з архівних установ Києва (слайди)
 Інформація про чемпіонат Радянської України у фондах Центрального державного електронного архіву України

Футбольні змагання в УРСР